Den Hartog
François Hartog
Jan de Hartog
Madeleine Hartog Bell
Simon Hartog

Localidades

Ilha Dirk Hartog

Desambiguações de sobrenomes